Осипьян — фамилия армянского происхождения (русифицированный вариант фамилии Овсепян). Известные носители:

 Осипьян, Сергей Юрьевич (род. 1966) — российский режиссёр.
 Осипьян, Юрий Андреевич (1931—2008) — российский физик.